Les mots aenigmaticus, aenigmatica et aenigmaticum (ou ænigmaticus, ænigmatica et ænigmaticum) sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin médiéval signifiant « énigmatique, obscur, déroutant ». Les mots enigmaticus, enigmatica et enigmaticum en sont des variantes, apparues dans le latin scientifique.

En taxonomie, les mots aenigmaticus, aenigmatica, aenigmaticum, enigmaticus, enigmatica et enigmaticum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique